Assedio di Perpignano (1542)
Assedio di Perpignano (1642)